Werner Theunissen (songwriter) (1942-2010), songwriter voor met name Pusscat en Toni Willé, bijvoorbeeld van het nummer Mississippi
 Werner Theunissen (Zweeds musicus) (1962), musicus, dj en muziekproducent, in Nederland geboren, woonachtig in Stockholm, Zweden